Сором:

 Сором — людське почуття.
 «Сором» — фільм 2011 року.

Примітки